Le Secret d'une mère – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Pathé Frères
Le Secret d'une mère – film del 1926 diretto da George Pallu
Le Secret d'une mère – film del 1952 diretto da Jean Gourguet